Mednafen (акроним от ) — это OpenGL и SDL эмулятор для игровых консолей, который содержит множество эмулирующих движков в одной оболочке и имеет развитый набор аргументов командной строки.

Поддерживаемые системы

Популярные оболочки

См. также 
 Список эмуляторов игровых приставок

Примечания 

Эмуляторы
Эмуляторы для Windows